Krzysztof Szymański (ur. 1954) – poseł w latach 1993–1997
 Krzysztof Szymański (ur. 1952) – poseł w latach 1989–1991
 Krzysztof Szymański (ur. 1952) – były marszałek lubuski
 Krzysztof Szymański (ur. 1950) – adwokat, przewodniczący sejmiku lubuskiego
 Krzysztof Szymański (ur. 1987) – dziennikarz, pisarz i poeta
 Krzysztof Szymański – muzyk
 Krzysztof Szymański (ur. 1952) – generał